Alexander Baumgarten kan syfta på:

Alexander Baumgarten (skådespelare) (1884-1959), svensk skådespelare 
Alexander Baumgarten (jurist) (1868-1933), tysk jurist 
Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), tysk filosof

Se även 
 Alexander Baumgartner (1841-1910), schweizisk litteraturhistoriker